Саїдова — жіноча форма прізвища .

 Відомі носії 
 Саїдова Галина Каримівна (. 1956) — міністр економіки Узбекистану з 2011 року.
 Саїдова Світлана Бурханівна (. 1954) — головний тренер збірної України з синхронного плавання.
 Саїдова Хадіжат Магомедівна (1925—2022) — радянський і російський мікропалеонтолог, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР (1974).

жіночі форми прізвищ